HJ, Hj eller hj kan avse:

 HJ – ett varumärke, se Hagström Jimmy
 Hagström HJ – en serie halvakustiska elgitarrer av märket Hagström
 HJ – ett tyskt militärförband under andra världskriget, se 12. SS-Panzer-Division "Hitlerjugend"
 HJ – en smalspårig järnväg mellan Hudiksvall och Forsa i Gävleborgs län, se Hudiksvalls Järnväg
 HJ – IATA:s kod för Asian Express Airlines
 Hj. Nortamo – ett författarnamn för Hjalmar Nordling
  Oy Hj – tidigare namn på en matvarutillverkare med inriktning på mejeriprodukter i Finland, se Arla (Finland)